Пюїмангу́, Пюїманґу () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний схід від Бордо, 55 км на захід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Пюїмангу і Сент-Оле було об'єднано в новий муніципалітет Сент-Оле-Пюїмангу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пюїмангу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь